

Astronomia
 3619 Nash – asteroide della fascia principale

Aziende
 Frazer Nash – casa automobilistica britannica
 Nash Motors – casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Ghiacciaio Nash – ghiacciaio sulla costa di Pennell, nella Dipendenza di Ross
 Nash (Dakota del Nord) – census-designated place della Contea di Walsh, Dakota del Nord
 Nash (Oklahoma) – città della Contea di Grant, Oklahoma
 Nash (Texas) – città della Contea di Bowie, Texas

Persone 
 Alicia Nash – fisica e informatica statunitense di origini salvadoregne, moglie del celebre matematico John Nash
 Amber Nash – attrice e doppiatrice statunitense
 Arthur Nash – hockeista su ghiaccio canadese
 Avi Nash – attore statunitense
 Bob Nash – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Carlo Nash – ex calciatore inglese
 Clarence Nash – attore, doppiatore e cantante statunitense
 David Nash – rugbista a 15 e allenatore di rugby a britannico, nazionale per il Galles
 Eddie Nash – criminale statunitense
 Edna e Alice Nash – attrici statunitensi
 Fern Nash – cestista statunitense
 George Nash – canottiere britannico
 Graham Nash – cantante, compositore e fotografo britannico
 Heddle Nash – tenore lirico britannico
 James Nash  – pilota automobilistico britannico
 Joe Nash – ex giocatore di football americano statunitense
 John Forbes Nash, Jr. (1928-2015) – matematico ed economista statunitense
 Johnny Nash – cantante statunitense
 Joseph Nash – pittore britannico
 Kate Nash – cantautrice, chitarrista, tastierista ed attrice britannica
 Kevin Nash – wrestler e attore statunitense
 Le'Bryan Nash – cestista statunitense
 Leigh Nash – cantante statunitense
 Leroy Nash – criminale statunitense
 Martin Nash – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese
 Melvin Nash – ex nuotatore statunitense
 Niecy Nash – comica e attrice statunitense
 Ogden Nash – poeta statunitense
 Paul Nash – pittore britannico
 Rick Nash – giocatore di hockey su ghiaccio canadese
 Steve Nash – cestista canadese
 Ted Nash – ex canottiere statunitense
 Thomas Nash – poeta e scrittore inglese
 Tony Nash – bobbista britannico
 Walter Nash – uomo politico neozelandese

Altro
 Marvin Nash – personaggio del film Le iene
 NASH – sigla della steatoepatite non alcolica

Pagine correlate
Anthony Nash
John Nash (disambigua)